José Marques da Silva (1869—1947) — arquiteto português do Porto
 Francisco Marques da Silva (1881—1959) — benemérito natural de Ovar  dirigente  da Associação Desportiva Ovarense e do Club de Regatas Vasco da Gama

Desambiguações de sobrenomes